Юпер може да се отнася за:

 Юпер – българско село,
 Изабел Юпер – френска актриса,
 Казимир Юпер - директор на Солунска българска семинария през периода 1893 – 1894.